Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club TSG 1899 Hoffenheim hebben getraind vanaf 2002 tot op heden.

TSG 1899 Hoffenheim
Duitse voetbalclub
Trainers